De marathon van Hongkong 2015 (ook wel Standard Chartered Hong Kong) werd gelopen op zondag 25 januari 2015.

De Ethiopiër Ejigu Merga kwam bij de mannen als eerste over de streep in 2:13.00. Hij versloeg zijn landgenoot Fikre Assefa  met slechts vijf seconden voorsprong. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Hye-Gyong Kim uit Noord-Korea in 2:31.46. Zij had een voorsprong van ruim twee minuten op haar naaste concurrente, de Ethiopische Meskerem Assefa, die in 2:33.57 finishte.

In totaal finishten er 12.531 lopers.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2015
Hongkong